Garfo - um utensílio culinário utilizado pela civilização ocidental moderna para a alimentação
Garfo (ciclismo) - nas motos e bicicletas, a forquilha que se sustenta na roda dianteira
Garfo (xadrez) - no jogo de xadrez, é uma tática utilizada para capturar peças desprotegidas através de um ataque bilateral

Desambiguação